Стари́к (старий) — чоловік, що прожив багато років, досяг старості.
 Старе русло річка, те саме, що стариця.
 Старик (річка) — ліва притока Десни.
 Старик (село) — село
 Старик Степан

Див. також 
 Старики